US Open 2019 a fost cea de-a 139-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 26 august – 8 septembrie 2019, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Campioni
La simplu masculin, spaniolul Rafael Nadal a câștigat pentru a patra oară la US Open, câștigând al 19-lea titlu de Grand Slam din carieră și al doilea în sezon după French Open 2019, apropiindu-se de liderul Federer la un singur titlu. Victoria lui Nadal a însemnat că fiecare titlu de Grand Slam de la începutul anului 2017 a fost câștigat fie de el însuși (5), de Novak Djokovic (4) fie de Roger Federer (3).

Bianca Andreescu a învins-o în finală pe Serena Williams, câștigând titlul la simplu feminin. A fost primul ei titlu de Grand Slam și a devenit prima jucătoare canadiană, precum și prima jucătoare născută în anii 2000, care a câștigat un titlu major la simplu. În plus, a fost cea mai tânără jucătoare de la Svetlana Kuznețova în 2004 care a câștigat un titlu major la simplu și prima femeie care a câștigat US Open la debutul ei pe tabloul principal. Odată cu această victorie, Andreescu a intrat pentru prima dată în top 5 în clasament.

Dublul masculin a fost câștigat de perechea columbiană cap de serie nr.1 formată din Juan Sebastián Cabal și Robert Farah. Ei au devenit a șasea pereche din era deschisă care a triumfat atât la Wimbledon, cât și la US Open în același sezon.

Belgianca Elise Mertens și bielorusa Arina Sabalenka au devenit campioane la dublu feminin. A fost primul lor titlu de Grand Slam la dublu masculin.

Titlul la dublu mixt a fost apărat de perechea americano-britanică Bethanie Mattek-Sands și Jamie Murray, care au câștigat al doilea titlu comun de Grand Slam. Pentru Mattek-Sands a fost al patrulea titlu la general iar pentru Murray a fost al cincilea.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Scaun cu rotile

Juniori

Premii în bani 
US Open are cele mai mari premii în bani dintre toate Grand Slam-urile. Compensația totală a premiilor în bani pentru US Open 2019 a fost de 57.238.700 $.

Note

2019
2019 în tenis
2019 în Statele Unite ale Americii